Toppel può riferirsi a:
 Curt Toppel – pallavolista statunitense
 Mads Toppel – calciatore danese
 Toppel – frazione della città tedesca di Havelberg